Tomb ist Familienname von
Ronza Tomb, libanesische Sängerin
Tomb ist archäologische Bezeichnung von Megalithtypen
Clyde Tomb
Court Tomb
Passage Tomb
Portal Tomb 
Wedge Tomb

Siehe auch:
 Thomb